Bruno Pires ist der Name folgender Personen:

* Bruno Pires (Radsportler) (* 1981), portugiesischer Radrennfahrer
 Bruno Pires (Schiedsrichter) (* 1985), brasilianischer Fußballschiedsrichter